Věžná kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Věžná (okres Pelhřimov)
 Věžná (okres Žďár nad Sázavou)